Blindhof ist der Name folgender Orte:

 Blindhof (Stimpfach), Ortsteil von Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Blindhof (Gemeinde Behamberg), Ortsteil von Behamberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich